Сетиф:

 Сетиф — город на северо-востоке Алжира в провинции Сетиф.
 Сетиф — провинция (вилайя) в северо-восточной части Алжира.